Chitala (geslacht), geslacht van straalvinnigen
Chitala (soort), de soort Chitala chitala uit dit geslacht